Martenot ist der Familienname folgender Personen:

Ginette Martenot (1902–1996), französische Pianistin, Ondes-Martenot-Spielerin und Musikpädagogin
Maurice Martenot (1898–1980), französischer Musiker und Erfinder der Ondes Martenot